Rometsch bezeichnet:
 Rometsch, ein ehemaliges Berliner Karosseriebauunternehmen

Rometsch ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Rometsch (* 1936), der Spionage verdächtigtes Playgirl
 Otto Rometsch (1878–1938), deutscher Architekt
 Rudolf Rometsch (1917–1997), Schweizer Chemiker
 Sieghardt Rometsch (* 1938), deutscher Bankkaufmann und Mäzen